Humfred ist der Name folgender Personen:

 Humfred (Apulien) († 1057), Graf von Apulien
 William Humfred (um 1740–um 1810), englischer Kupferstecher

Siehe auch:

 Humfried